S-76 малый миноносец Германского флота 1894 года постройки, перестроенный впоследствии в тральщик Т-76;
 Sikorsky S-76 Spirit — коммерческий вертолёт.